Wilhelm Petzel ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Petzel (General, 1814) (1814–1882), preußischer Generalmajor
 Wilhelm Petzel (General, 1866) (1866–1941), preußischer Generalmajor